Халлыев — туркменская фамилия. Известные носители:
 Халлыев, Аманмурад Реджепмурадович (1973) — туркменский государственный деятель, судья.
 Халлыев, Мухамед-Мурат Аннадуржиевич (1952) — советский самбист и борец вольного стиля.
 Халлыев, Тагандурды Халлыевич (1939) — туркменский научный и государственный деятель.